Федерико Манка (, род. 6 мая 1969, Падуя) — итальянский шахматист, международный мастер (1990).

Биография 
Научился играть в шахматы у старших братьев в возрасте 8 лет. В возрасте 10 лет выиграл юниорский чемпионат региона Венето. В 14 лет стал самым молодым кандидатом в мастера Италии.

Серебряный призёр чемпионатов Италии 1990 и 1993 гг. Бронзовый призёр чемпионата Италии 2006 г.

В составе команды «Circolo scacchistico marosticense» / «VIMAR Marostica» (Маростика) победитель командных чемпионатов Италии 1993, 1997 и 2007 гг.

В составе сборной Италии участник двух шахматных олимпиад (1990 и 1994 гг.; в 1990 г. завоевал индивидуальную бронзовую медаль среди 2-х запасных участников), командного чемпионата Европы 2007 г.,  2006 г., Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду), международных матчей.

Участник юниорских чемпионатов Европы 1986 / 87 и 1988 / 89 гг.

Участник личных чемпионатов Европы 2000, 2006 и 2007 гг., чемпионата Евросоюза 2005 г.

Победитель турнира итальянских шахматистов 1989 г., мемориала Я. Флеша 1990 г., международного турнира в Будапеште 2017 г.

Занимается тренерской работой. В 2007 г. вместе с Ф. Алессандро основал шахматную школу. Наиболее известная воспитанница Манки — чемпионка Италии 2014 г. А. Сантерамо.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Ф. Манки на шахматных олимпиадах
 Выступления Ф. Манки в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Ф. Манки командных чемпионатах Европы
 Выступления Ф. Манки в Кубках европейских клубов
 Выступления Ф. Манки в Кубках Митропы

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам